Охас Анчас има више значења:

 Охас Анчас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охас Анчас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охас Анчас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охас Анчас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Охас Анчас, Санта Роса (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику